Artur Nowak – polski kajakarz, medalista MP 1994
 Artur Nowak-Far (ur. 1967) – polski prawnik, profesor, wiceminister spraw zagranicznych
 Artur Nowak (ur. 1974) – polski prawnik, publicysta i działacz społeczny